Гуа́ро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-лас-Нивес. Занимает площадь 22 км². Население — 2285 человек (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги